Бучково — название населённых пунктов.

Россия 
 Бучково — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Бучково — деревня в Селижаровском районе Тверской области.